Žabnice bezeichnet:

 Camporosso (Tarvis), Ortschaft von Tarvisio im Kanaltal, Provinz Udine, Italien
 Sella di Camporosso, die Gegend ebenda